Lilla Börsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Börsskär (Brändö, Åland),  (3 ha)
 Lilla Börsskär (ö vid Asterholma, Brändö),  (14 ha)
 Lilla Börsskär, Houtskär, Åboland,  (7 ha)
 Lilla Börsskär (vid Gyltö, Korpo), Åboland,  (3 ha)
 Lilla Börsskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland,  (2 ha)

Se även
Börsskär
Stora Börsskär